Сакаба има више значења:

 Сакаба (Окаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сакаба (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сакаба (Текит), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сакаба (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику